Aleksandr Gieorgijewicz Wołkow-Woinow, ros. Александр Георгиевич Волков-Воинов (ur. w 1904 lub 1905 r. w stanicy Zołonczugskaja, zm. 6 lipca 1941 w ZSRR) – rosyjski działacz emigracyjny, współpracownik polskiego wywiadu wojskowego.

W okresie wojny domowej w Rosji uczył się w konstantynowskim korpusie kadetów. W połowie października 1920 r. wraz z wojskami Białych został ewakuowany z Krymu do Gallipoli. Na emigracji zamieszkał w Królestwie SHS. W 1924 r. ukończył krymski korpus kadetów. Na początku lat 30. wstąpił do Narodowego Związku Nowego Pokolenia (NTS). Po przeszkoleniu przez polski wywiad wojskowy (pod pseudonimem Aleksandr G. Kołkow) wraz z Gieorgijem S. Okołowiczem został w sierpniu 1938 r. przerzucony nielegalnie na terytorium ZSRR. Po odbyciu kilkumiesięcznej misji wywiadowczej w połowie grudnia tego roku udało mu się powrócić do Polski. Powtórnie wraz z Wasilijem S. Siemionowem-Durnowym przeszedł do Związku Sowieckiego w sierpniu 1939 r. W związku z upadkiem Polski we wrześniu tego roku pozostał w ZSRR. Mieszkał w Dniepropetrowsku. Pracował jako ślusarz-hydraulik. W styczniu 1940 r. został aresztowany przez NKWD. Po procesie skazano go na karę śmierci przez rozstrzelanie, wykonaną 6 lipca 1941 r.

Linki zewnętrzne 
Biografia Aleksandra G. Wołkowa-Woinowa

Bibliografia 
 Iwan W. Dorba, Белые тени, 1981

Biali (wojna domowa w Rosji)
Biali emigranci rosyjscy
Ludowo-Pracowniczy Związek Solidarystów Rosyjskich
Agenci wywiadu RP (1918–1945)
Straceni przez rozstrzelanie
Urodzeni w XX wieku
Zmarli w 1941